Villafranca is de naam van verschillende gemeenten:

In Italië:
Villafranca d'Asti, in de provincie Asti (Piëmont)
Villafranca di Verona, in de provincie Verona (Veneto)
Villafranca in Lunigiana, in de provincie Massa-Carrara (Toscane)
Villafranca Padovana, in de provincie Padua (Veneto)
Villafranca Piemonte, in de provincie Turijn (Piëmont)
Villafranca Sicula, in de provincie Agrigento (Sicilië)
Villafranca Tirrena, in de provincie Messina (Sicilië)

In Spanje:
Villafranca (Navarra), in de provincie Navarra
Villafranca de Córdoba, in de provincie Córdoba (Andalusië)
Villafranca de Duero, in de provincie Valladolid (Castilië en León)
Villafranca de Ebro, in de provincie Zaragoza (Aragón)
Villafranca de Ordicia, in de provincie Gipuzkoa (Baskenland)
Villafranca de la Sierra, in de provincie Ávila (Castilië en León)
Villafranca de los Barros, in de provincie Badajoz (Extremadura)
Villafranca de los Caballeros, in de provincie Toledo (Castilië-La Mancha)
Villafranca del Bierzo, in de provincie León (Castilië en León)
Villafranca del Campo, in de provincie Teruel (Aragón)
Villafranca del Castillo, een deel van Villanueva de la Cañada, in de provincie Madrid
Villafranca del Cid, in de provincie Castellón (Valencia)
Villafranca Montes de Oca, in de provincie Burgos (Castilië en León)
Los Palacios y Villafranca, in de provincie Sevilla (Andalusië)

Zie ook
Prueba Villafranca de Ordizia, een Spaanse wielerwedstrijd
Vilafranca (doorverwijspagina)